

Населені пункти та їхні частини

 Цисувка — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Цисувка — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Цисувка — частина міста Маркі в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Цисувка — частина міста Книшин у Монецькому повіті Підляського воєводства
 Цисувка — частина міста Ястшембе-Здруй в Сілезькому воєводстві
 Цисувка — колонія в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства

Примітки